Лучеса — топоним:

Белоруссия 
 Лучеса — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Лучеса — река в Белоруссии, приток Западной Двины.

Россия 
 Лучеса — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Лучеса — река в Тверской области, приток Межи.